Ciubotaru, Ciobotariu  sau Ciubotarul este un nume de familie ocupațional românesc derivat din ocupația de ciubotar, termen împrumutat din limba slavă ('Cebotar').

Numele se poate referi la:

Reclamant în procesul Ciubotaru vs. Moldova
Alexandru Ciubotaru, director al Grădinii Botanice din Chișinău
Ionel Ciubotaru, primar al orașului Roznov, Neamț

Liviu Ciobotariu, fotbalist român
Cristian Ciubotariu, fotbalist român
Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată), artist stradal, desenator de benzi desenate

Vezi și
Viorel Cibotaru

Nume de familie românești